Beleg van Zaragoza (1808): de stad bleef behouden voor de Spaanse verdedigers tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
 Beleg van Zaragoza (1809): Franse troepen veroverden de stad.

Zie ook
 Slag bij Zaragoza